Довідка — документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів.

Групи довідки 
Довідки діляться на два :
 особисті — підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;
 службові — містять інформацію про факти й події службового характеру.

Довідки також можуть бути:
 зовнішніми — укладаються для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;
 внутрішніми — укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

Найчисленнішими (особливо серед особистих) є довідки, що засвідчують якийсь юридичний факт (підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, місце проживання тощо). Однотипні довідки часто виготовляються на трафаретних бланках.

Реквізити довідки 

 Адресат (назва міністерства, відомства, установи).
 Назва документа.
 Дата і місце укладання документа.
 Номер.
 Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається довідка.
 Текст довідки.
 Призначення (куди подається довідка).
 Підписи службових осіб.
 Печатка.

Приклад 1 
Міністерство освіти і науки України

Донецький держаДвний університет

ДОВІДКА № 67

28.12.2002 р. м. Донецьксд
Ь я здаю х
Семенов Сергій Ігорович є студентом III курсу філологічного факультету відділення длябудівництва ю "Українсьщяка мова та літературами''
Ти ю
Довідка видана для пода бо шжанння до Київського РВК м. Донецька. Хєт ющ
Як
Декан філологічногожп

факультету (підпис) О. Л. Григорій до.єхюжзї є за

(печатка)

Секретар (підпис) К. В. Онопрієнко

Приклад 2 
Львівський завод «Електрон»

Генеральному директорові заводу

Грищуку Л. Д.

ДОВІДКА № 13

05.04.2009 р. м. Львів

Про витрати паливно-мастильних матеріалів.

У другому кварталі поточного року витрати паливно-мастильних матеріалів у цілому не перевищили запланованих обсягів (додаток № 1). Однак у зв'язку зі зростанням вантажних перевезень на кінець II кварталу запаси дизельного палива на сьогодні скоротилися до мінімуму й зараз становлять 42 % від необхідного на поточний місяць (додаток № 2).

Посилання 

 Довідка  // 

Документи
Діловодство
Документознавство